Muldenhammer steht für die 

 Gemeinde Muldenhammer

und die Hammerwerke und daraus entstandenen Orte

 Muldenhammer (Muldenhammer)
 Muldenhammer (Eibenstock)